Огневка и Огнёвка — многозначный термин.

Биология 
 Огнёвка — род грибов.
 Огнёвка акациевая — бабочка.
 Огнёвка самшитовая — бабочка.

Реки 
 Огневка (приток Катуни) — в Республике Алтай.
 Огневка (приток Суры) — в Нижегородской области.
 Огневка (приток Большого Абакана) — в Республике Хакасия.

Населённые пункты в России 
 Огнёвка — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 Огневка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Огнёвка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.

Казахстан 
 Огневка — посёлок в Уланском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.